Stig Hansson kan syfta på:

Stig Hansson (fogde), fogde över silverbrytningen i Öster Silvbergs gruva.
Stig Hansson (politiker), centerpartistisk riksdagsledamot samt landstingsråd.
Stig Hansson, kompositör, författare och musiker under pseudonymen Jules Sylvain.